23-й цикл солнечной активности — один из 11-летних циклов, который начался в мае 1996 года и завершился в декабре 2008 года. Он продолжался 12,6 года. Максимум сглаженных среднемесячных чисел Вольфа за время цикла равнялся 180,3 (ноябрь 2001 года), а минимум — 2,2 (декабрь 2008 года). В общей сложности 820 дней цикла пятен на Солнце не наблюдалось.

Наиболее значительными по пиковой интенсивности рентгеновского излучения вспышками, по данным спутника GOES были следующие:

Сильнейшая геомагнитная буря 23-го цикла солнечной активности наблюдалась 20 ноября 2003 года, когда  геомагнитной активности достиг значения −422 нТл, и стала пятой, после геомагнитной бури 13-14 марта 1989 года и трёх событий в 1957, 1958 и 1959 гг., по этому показателю с начала наблюдений (1 января 1957 года). Другие крупные геомагнитные бури (с Dst-индексом меньше −300 нТл) этого цикла достигали пика интенсивности 31 марта 2001 года (-387 нТл), 30 октября 2003 года (сразу две сильных магнитных бури: в начале дня пиковых −353 нТл достигла первая, не успела она завершиться, как разразилась вторая, достигшая пиковых −383 нТл в конце того же дня), 8 ноября 2004 года (-374 нТл) и 16 июля 2000 года (-301 нТл).

См. также 
 Список циклов солнечной активности

Примечания

Ссылки 

 

Солнечная активность